Kahê – calciatore brasiliano
Kahe – circoscrizione della regione del Kilimangiaro (Tanzania)